Modesto Hierrezuelo (1966. november 11. –) kubai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Modesto Jose Hierrezuelo Fabrega.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1996-ban lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A  Kubai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2009-ben búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Az Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF) zónájában kapott asszisztensi feladatokat.

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 6., a 2002-es CONCACAF-aranykupa, a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa valamint a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a  CONCACAF JB partbírói szolgálatra vette igénybe.

Források 

Kubai labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek